

Суперкубок Украины по футболу 2007 — четвёртый розыгрыш Суперкубка Украины, ежегодного футбольного матча, в котором встречаются Чемпион страны и обладатель Кубка Украины предыдущего сезона. Матч состоялся 10 июля 2007 года, в Одессе, на стадионе «Черноморец», в присутствии 32 тысяч зрителей. В матче встретились киевское «Динамо», в качестве чемпиона Украины сезона 2006—2007 и обладателя Кубка Украины, и донецкий «Шахтёр» — финалист Кубка Украины. Основное время матча закончилось со счётом 2:2. За «Динамо» дублем отличился Тарас Михалик, а за «Шахтёр» забивали Александр Гладкий и Сергей Ткаченко. В серии пенальти победу одержало «Динамо».

Отчёт о матче

Статистика

См. также 
 Чемпионат Украины по футболу 2006/2007
 Кубок Украины по футболу 2006/2007

Ссылки 
 Протокол мачта на сайте донецкого «Шахтёра»

2007
Суперкубок Украины по футболу 2007
Суперкубок Украины по футболу 2007
Суперкубок Украины по футболу
Спортивные соревнования в Одессе
События 10 июля
Июль 2007 года